Danaë (mythologie), in de Griekse mythologie een prinses van Argos, moeder van de held Perseus
Danaë (planetoïde), een planetoïde tussen de banen van Mars en Jupiter
Danae (plant), een plantengeslacht uit de Aspergefamilie
Danae (geslacht), een geslacht van kevers uit de familie zwamkevers (Endomychidae)
Danaë Van Oeteren, een Vlaamse actrice en zangeres
Danaë (Klimt), een schilderij van Gustav Klimt
Danaë (Rembrandt), Hermitage, St Petersburg.
Danaë (Artemisia Gentileschi), een schilderij van Artemisia Gentileschi